Гібула (Gibbula) — рід морських черевоногих молюсків родини трохіди (Trochidae).

Види 
Рід містить такі види:

 Gibbula adansonii  Payraudeau, 1826
 Gibbula adriatica Philippi, 1844
 Gibbula albida  Gmelin, 1791 
 † Gibbula anodosula Sacco, 1896
 Gibbula ardens Von Salis, 1793) 
 Gibbula aurantia Nordsieck, 1975
 Gibbula beckeri G.B. Sowerby III, 1901 
 Gibbula benzi (Krauss, 1848) 
 † Gibbula buchi  Harzhauser and Kowalke, 2002 (Dubois, 1831) 
 Gibbula candei d'Orbigny, 1844 
 Gibbula capensis Gmelin, 1791 
 Gibbula cicer (Menke, 1844)
 Gibbula cineraria Linnaeus, 1758 
 Gibbula clandestina Rolán & Templado, 2001 
 Gibbula corallioides  Locard, 1898 
 † Gibbula dalli  Ihering, 1897 
 Gibbula delgadensis Nordsieck, 1982 
 Gibbula denizi Rolán & Swinnen, 2013
 Gibbula deversa  Milaschewitsch, 1916
 Gibbula divaricata Linnaeus, 1758 
 Gibbula drepanensis Brugnone, 1873 
 Gibbula eikoae Tagaro & Dekker, 2006 
 † Gibbula euomphala (Philippi, 1836)
 Gibbula fanulum  Gmelin, 1791
 Gibbula guishanensis  Wen-Der Chen & I-Feng Fu, 2008
 Gibbula guttadauri Philippi, 1836 
 Gibbula hera Bartsch, 1915
 Gibbula hisseyiana (Tenison-Woods, 1876)
 Gibbula houarti Poppe, Tagaro & Dekker, 2006 
 Gibbula joubini Dautzenberg, 1910 
 Gibbula leucophaea (Philippi, 1836)
 Gibbula loculosa Gould, 1861
 Gibbula magus (Linnaeus, 1758)
 Gibbula massieri Rolán & Zettler, 2010
 Gibbula medusa Bartsch, 1915
 † Gibbula megamagus Cossmann, 1918
 Gibbula multicolor (Krauss, 1848)
 Gibbula nivosa  A. Adams, 1851
 Gibbula pennanti (Philippi, 1846)
 Gibbula philberti (Récluz, C., 1843)
 † Gibbula podolica  Harzhauser and Kowalke, 2002 (Dubois, 1831) 
 Gibbula racketti Payraudeau, 1826 
 Gibbula rarilineata Michaud, 1829 
 Gibbula rifaca Bartsch, 1915
 Gibbula sari Fischer-Piette, E., 1942
 Gibbula sementis Rolán & Templado, 2001
 Gibbula senegalensis Menke, 1853
 Gibbula spratti (Forbes, 1844)
 Gibbula spurca Gould, 1856 
 Gibbula stoliczkana (Nevill, G. & H. Nevill, 1869)
 Gibbula tantilla Monterosato, 1890 
 Gibbula tenuilirata Preston, 1909
 Gibbula tingitana Pallary, 1901
 Gibbula tryoni Pilsbry, 1889
 Gibbula tumida (Montagu, 1803)
 Gibbula turbinoides Deshayes, 1835 
 Gibbula umbilicalis (da Costa, 1778)
 Gibbula umbilicaris (Linnaeus, 1758)
 Gibbula vanwalleghemi Poppe, G.T., S. Tagaro & H. Dekker, 2006
 Gibbula varia (Linnaeus, 1758)
 Gibbula verdensis  Rolán & Templado, 2001
 Gibbula vimontiae Monterosato, 1884
 Gibbula zonata (Woods, 1828)

Примітки

Посилання 
 Monterosato T. A. (di) (1884). Nomenclatura generica e specifica di alcune conchiglie mediterranee. Palermo, Virzi, 152 pp 
 Monterosato T. A. (di) (1889 (1 gennaio)). Coquilles marines marocaines. Journal de Conchyliologie 37(1): 20-40; 37(2): 112-121 

Vetigastropoda
Роди молюсків